Списък на всички герои в сериала Легендите на утрешния ден по хронологичен ред, излъчван в САЩ по кабелната телевизия CW.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон

От четвърти сезон

От пети сезон

От шести сезон

От седми сезон 

Легендите на утрешния ден